Friedrich Lommel ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Lommel (Politiker) (1804–1874), deutscher Kaufmann und Politiker
 Friedrich Lommel (Bildhauer) (1883–1967), deutscher Bildhauer und Medailleur